Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 12 lutego. Zawody odbyły się na trasie Sestriere Borgata w Sestriere. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Francuz Antoine Dénériaz, srebro wywalczył Austriak Michael Walchhofer, a brąz zdobył Szwajcar Bruno Kernen.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006